

Місцевість:
 Ліски — місцевість Києва
 Ліски — місцевість Миколаєва
 Ліски — парк у Миколаєві

Села:
 Ліски — Волинська область, Володимирський район
 Ліски — Житомирська область, Житомирський район
 Ліски — Житомирська область, Коростенський район
 Ліски — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Ліски — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Ліски — Одеська область, Ізмаїльський район
 Ліски — Тернопільська область, Тернопільський район
 Ліски — Хмельницька область, Шепетівський район
 Ліски — Чернігівська область, Корюківський район
 Ліски — Чернігівська область, Чернігівський район

Селище:
 Ліски — Одеська область, Одеський район

Природоохоронні території 
 Ліски — ботанічний заказник місцевого значення, Кілійський район, Одеська область, поблизу міста Вилкове
 Ліски — лісовий заказник місцевого значення, Волинська область

Польща 
 Ліски — село у Польщі, Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, гміни Долгобичів.
 Ліскі — село у Польщі, Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, гміни Городло.

Села:
 Ліски — Берестейська область, Кам'янецький район, Річицька сільська рада
 Ліски — Гомельська область, Калинковицький район, Зеленоцька сільська рада
 Ліски — Гомельська область, Октябрський район, Октябрська сільська рада
 Ліски — Мінська область, Вілейський район, Любанська сільська рада
 Ліски — Мінська область, Стародорозький район, Язильська сільська рада

Залізниця:
 Ліски — залізнична станція Гомельського відділення Білоруської залізниці

Примітки